Kostroma kan henvise til flere stednavne i Rusland:
 Kostroma – flod i Rusland, biflod til Volga
 Kostroma (by) - by ved Kostromafloden i Centrale føderale distrikt i Rusland
 Kostroma oblast – en føderale enhed i Centrale føderale distrikt i Rusland